FICON peut faire référence à :
 FICON (FIber CONexion), un protocole informatique sur fibre optique
 FICON (FIghter CONveyor), un projet de 1952 de l'aviation américaine (un B-36 modifié transportant un F-84 Thunderjet)